Radio Marabu ist ein nichtkommerzieller, deutscher Radiosender mit dem Schwerpunkt Alternative Musik. Er hat seinen Sitz in Belm und strahlt europaweit Sendungen auf MW, KW, UKW und im Internet aus. Täglich ist er zwischen 8 und 18 Uhr über das Programm EUROPA 24 auf Kurzwelle 6150 mit einem durchmoderierten Programm in weiten Teilen Europas  zu hören.

Geschichte 
Gegründet wurde er 1984 von Reiner Palma. Der Name Marabu bezieht sich auf die schräge Musik. Auf der Suche nach einem Stationsnamen fiel Palma in einem Zoo dieser graue Vogel auf. Das Programm bestand in den ersten Jahren ausschließlich aus Spezialsendungen. Es wurde in verschiedenen Sprachen (deutsch, englisch, französisch) gesendet. Sendete man anfangs ähnlich dem bekannteren Radio Victoria auf diversen Kurzwellenrelais, bemühte sich Stationsgründer Reiner Palma ab 1988 verstärkt um lokale Ausstrahlungsmöglichkeiten. Anfang der 1990er Jahre entstand auf diese Art ein Sendenetz (unter anderen Brüssel, Freiberg, Klagenfurt, Rom, München). 1991 kamen auch Sat-Ausstrahlungen (RNI - Intelsat 515 - 1 Grad West) hinzu. Seit der Jahrtausendwende sendete man regelmäßig auch über kommerzielle Stationen, unter anderem Radio Sonnenschein Südtirol, Radio Waddenzee (Niederlande/Großbritannien) und Happy Radio Teneriffa. Hinzu kam das Internet. Nach 2000 sendete man mehrere Jahre über ASTRA via Radio Caroline und in Spanien auf UKW ein tägliches 5-stündiges Abendprogramm über RadioMiAmigo an der Costa Blanca. Seit März 2017 ist Radio Marabu täglich zwischen 8 und 18 Uhr über das Programm EUROPA 24 auf Kurzwelle 6150 mit einem durchmoderierten Programm in weiten Teilen Europas zu hören. Die Übertragung wurde seitens des Lizenzinhabers des Programms Europa 24 Anfang Juni ohne Vorankündigungen beendet. Als Grund werden politische bzw. kulturelle Inhalte ewig gestriger genannt.

Musikformat 
Mitte der neunziger Jahre bildete sich das heutige Musikformat heraus. Basis ist eine breite Auswahl aktueller Neuveröffentlichungen, ergänzt um ältere Musik. Diese kann verschiedenste Genres umfassen. Die Macher wollen bewusst Brüche im Programm riskieren. Radio Marabu richtet sich an ein erwachsenes musikinteressiertes Publikum. Zu bestimmten Jahreszeiten gibt es leichte Veränderungen in der Klangfarbe: Im Sommer sendet man eine umfangreiche Auswahl Sommerhits, zum Herbst gibt es ausgewählte melancholische Platten (auch Chanson/Klassik), durch die Advents-/Weihnachtszeit sendet man viele festliche Titel, ergänzt um weihnachtliche Weisen/Erzählungen.

2006 berichtete Marabu auf dem niederländischen Sender DenHaag FM 92.0 über die Fußball-WM. Ebenso berichtete man von verschiedenen Festivals (z. B. Roskilde-Festival, Greenville Festival, Berlin Festival und Filmfest Weimar). Musikmonate ergänzten das Programm, u. a. mit dem bayerischen Künstler Turbolenz, Nadine Maria Schmidt und Jürgen Walter, der auch als Gastmoderator gewonnen werden konnte. Seit 2015 gab es dreimal im Sommer in Zusammenarbeit mit dem Label BSC MUSIC den „Bayerischen Sommer“ mit Mundartmusik. Auch Lyrik hat ihren Platz, über Heinrich Heine und Shakespeare gab es aufwändige Specials.

2020 werden die „111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss“ im Programm eingebunden. Grundlage ist ein Buch aus dem Emons Verlag von Roland Spiegel und Reiner Wittkamp. Eine 16-stündige Sendung steht zum Nachhören auf der Homepage des Senders bereit.

Aktuell 
Neben Internet/Kurzwelle sendet der Sender heute in Osnabrück und Umgebung via UKW auf 104,8 MHz. Mit Ausnahme einer aus Großbritannien zugelieferten Sendung sind alle Programme deutschsprachig. Das wöchentliche Programmschema ist auf der Homepage des Senders einsehbar. Ein wöchentlicher Newsletter wird publiziert. Das heutige Radio ist eine durchmoderierte Musikstation, regelmäßig sind ausführliche Interviews zu hören.

Der Sender ist berechtigt, Spendern eine Spendenbescheinigung auszustellen; es existiert der 1995 gegründete Freundeskreis Radio Marabu e. V.

Sendungen (Auswahl) 
 Lord Litter
 MACH DIR LEBENSLUST von und mit BASTIAN LEE JONES
 Gitarre X – die Neuveröffentlichungen der Woche
 RADIO MARABU KLASSIK mit JULIA REINHARDT
 Q-BURN mit PETER ANTONY
 Dark Beat – Gothic, Wave und mehr
 Berlin Berlin – alte und neue Hits aus Deutschlands Osten
 KARIN RABHANSL- die Show aus Nürnberg
 Marabu Flashback – Personalityshow mit Marcel Fischer & Frank Göbel
 FraMats Musikalisches Fundbüro (Vergessenes, Unvergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren)

Moderatoren 
 Donata
 Frank Göbel (ehem. Sender Weimar/MDR/Landeswelle Thüringen)
 Lord Litter (ehem. Radio 100 Berlin)
 Michael Scheuber (ehem. in der Band Creme 21)
 Günter Rademacher (ehem. Fantasy Raeren)
 Marcel Fischer (ehem. Landeswelle Thüringen/HAPPY Radio Teneriffa)
 Viktor Alders
 Anett Schilling
 Hans-Peter Körner (Schauspieler- u. a. DEFA-Film Lotte in Weimar)- für Lyrik zuständig
 Jürgen Eger (Liedermacher, 2 LPs auf AMIGA/LITERA)- für die Kolumne EGERS WORTE zuständig
 Peter Antony (ehem. Radio Luxembourg)
 Bastian Lee Jones
 Karin Rabhansl
 Julia Reinhardt
 Bernd Brecht - Schauspieler/Musiker
 Frank Matthias

Gründer Palma bestimmt noch immer die Geschicke des Senders, moderiert aber nicht mehr.

Weblinks 
 www.radio-marabu.de, offizielle Homepage des Senders
 Radio Marabu bei Facebook, Senderseite und Gruppe

Einzelnachweise 

Marabu
Marabu
Belm
Sendestart 1984